Чуди́нова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Чудинова, Александра Дмитриевна (1896—1971) — театральная актриса.
 Чудинова, Елена Петровна (род. 1959) — русская писательница, драматург и публицист, журналистка.
 Чудинова, Клавдия Тимофеевна (1913—1976) — заслуженный работник торговли РСФСР.
 Чудинова, Ксения Павловна (1894—1993) — русская революционерка, партийная работница.
 Чудинова, Полина Александровна (род. 2002) — российская фристайлистка.